Helen Jacobs ha battuto in finale Sarah Palfrey Fabyan 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Helen Jacobs (Campionessa)
 Sarah Palfrey Fabyan (finale)
 Carolin Babcock (quarti di finale)
 Phyllis Mudford King (quarti di finale)

 Gracyn Wheeler (terzo turno)
 Catherine Wolf (terzo turno)
 Nancy Lyle (terzo turno)
Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1935